Чемпионат Литвы по кёрлингу среди мужчин 2021 проводился с 8 по 11 апреля 2021 года в городе Электренай.

В чемпионате принимали участие 6 команд.

Победителями чемпионата стала команда «De arch - Arena» (Вильнюс, скип Arūnas Skrolis), победившая в финале команду «IceProof - Forsarus» (Вильнюс/Каунас, скип Konstantin Rykov). Бронзовые медали завоевала команда «MC Hammer» (Вильнюс, скип Paulius Rymeikis).

Одновременно и там же проходил Чемпионат Литвы по кёрлингу среди женщин 2021.

Формат соревнований 
На первом, групповом этапе команды играют между собой по круговой системе в один круг. При равенстве количества побед у двух команд они ранжируются между собой по результату личной встречи, при равенстве количества побед у трёх или более команд — по результатам суммы тестовых бросков в дом (, в сантиметрах; чем меньше величина, тем выше место команды). Четыре лучшие команды выходят во второй этап, плей-офф, где играют по олимпийской системе: полуфиналы, матч за 3-е место и финал.

Все матчи проводятся в 8 эндов.

Время начала матчей указано местное (UTC+2).

Составы команд 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Групповой этап 

 команды, выходящие в плей-офф

Плей-офф 

Полуфиналы. 10 апреля, 16:15

Матч за 3-е место. 11 апреля, 14:00

Финал. 11 апреля, 14:00

Итоговая классификация

Примечания

См. также 
 Чемпионат Литвы по кёрлингу среди женщин 2021
 Чемпионат Литвы по кёрлингу среди смешанных пар 2021

Спорт в Литве в 2021 году
Чемпионаты Литвы по кёрлингу среди мужчин
Спортивные соревнования в Электренае
Апрель 2021 года